Sommerlad ist der Familienname verschiedener Personen:

 Bernhard Sommerlad (1905–1979), deutscher Journalist, Verlagsbuchhändler und Schriftsteller
 Ernst Sommerlad (1895–1977), deutscher Architekt
 Fritz Sommerlad (1866–1918), deutscher Philosoph (auf Wikisource: Fritz Sommerlad)
 Ralf Sommerlad (1952–2015), deutscher Biologe, Autor und Naturfotograf
 Theo Sommerlad (1869–1940), deutscher Historiker

Siehe auch: Sommerlath